

Couleur 
Roux est d'abord un nom ou adjectif de couleur qui désigne une teinte orangée qui s'applique principalement aux poils humains et animaux.

 Les roux,  de la population humaine, ont les cheveux roux et la peau claire.
 Roux s'applique au pelage d'animaux  sauvages :
 écureuil roux,
 renard roux ;
 Rat-viscache roux d'Argentine
 lynx roux
 colibri roux
 Kangourou roux
 et à la robe d'animaux d'élevage :
 Le chat roux
 par extension, on appelle Roux des produits de couleur similaire :
 Le roux est une préparation culinaire.

Anthroponyme 

 Roux est un patronyme francophone.

Commerce 
 Roux Frères, importante maison de négoce fondée à Marseille en 1728.

Gastronomie 
 Roux, mélange de farine et de matière grasse, base de diverses sauces.

Médecine 
 La dérivation Roux-en-Y, du nom de son inventeur César Roux, est une opération de chirurgie bariatrique consistant à court-circuiter le duodénum et une majeure partie de l'estomac.

Musique 
 La Roux est un duo britannique d'électro-pop fondé par Elly Jackson et Ben Langmaid.
 La Roux est leur premier album (2009).

Toponyme 

 Roux, une ancienne commune de la province de Hainaut, rattachée à Charleroi ;

 Roux, un canton de la région de la Chaudière-Appalaches ;

 Le Roux, une commune de l'Ardèche ;
 Origny-le-Roux, une commune de l'Orne ;
 Saint-Julien-le-Roux, une commune de l'Ardèche ;
 tunnel du Roux, un tunnel routier ;
 Villiers-le-Roux, une commune de la Charente.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France